Die Swiss Open 1984 waren ein Tennisturnier der Damen in Lugano. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1984 und fand vom 7. bis 13. Mai 1984 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  In: wtatennis.com.1. Februar 2017 (englisch; PDF; 2,2 MB)

 

WTA Tour 1984
Tennisturnier in Lugano